La Vtoroj divizion 1999 (in russo: Seconda divisione 1999) è stata la 8ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 119 a 108, mentre quello dei gironi rimane fermo a sei.

Formula
Ciascuno dei sei gironi aveva un numero di partecipanti differente dagli altri, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti volta tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era subordinata alla disputa di un turno di play-off, con gare di andata e ritorno: ai play-off erano ammesse ciascuna delle vincitrici dei sei gironi. Erano, inoltre, previste due retrocessioni nei dilettanti per i primi quattro gironi, mentre era prevista un'unica retrocessione per gli ultimi due gironi.

Avvenimenti
Nel Girone Urali, dopo la prima giornata del girone di ritorno, il Neftjanik Pochvistnevo si ritirò dal campionato.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.
 e Spartak-Peresvet Brjansk retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Spartak-Čukotka Mosca ammesso ai Play-Off.
 e  retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.
 e Torpedo Georgievsk retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.
 e  retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.
Neftjanik Pochvistnevo retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.
Samotlor-XXI Nižnevartovsk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Play-off
Le gare di andata si disputarono tra il 24 e il 31 ottobre 1999; quelle di ritorno tra il 30 ottobre e il 6 novembre 1999.

Verdetti
,  e  promossi in Pervyj divizion 2000.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Divizion 1999
Pervyj divizion 1999
Kubok Rossii 1999-2000

Collegamenti esterni

1999
Calcio nel 1999